La Reine des damnés (Queen of the Damned) est un roman d'Anne Rice paru en 1988.
 La Reine des damnés (Queen of the Damned) est un film américain adapté du roman éponyme, réalisé par Michael Rymer en 2002.